Municipio de Clement puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clement (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Clement (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Clement (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.